Benjamin King peut désigner :
 Benjamin King (1969-), acteur américain ;
 Benjamin King (1988-), cycliste australien ;
 Benjamin King (1989-), cycliste américain ;
 Ben King (1984-), guitariste des Yardbirds.